Paoletti ima više značenja:
 Paoletti, Lucca
 Paoletti, Viterbo